ZR
.zr — código obsoleto ISO 3166-3 de país para o antigo Zaire, substituído por  .cd (República Democrática do Congo)
Zaire — antigo nome da República Democrática do Congo

Zr
símbolo químico do zircônio

Desambiguações de siglas